У́лица Докуча́ева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Докучаева — улица в Алма-Ате.
 Улица Докучаева — улица в Семипалатинске.

Молдавия 
 Улица Докучаева — улица в Кишинёве.

Россия 
 Улица Докучаева — улица в Барнауле.
 Улица Докучаева — улица в Бийске.
 Улица Докучаева — улица в Брянске.
 Улица Докучаева — улица во Владивостоке.
 Улица Докучаева — улица в Волгограде.
 Улица Докучаева — улица в Воронеже.
 Улица Докучаева — улица в Вязьме.
 Улица Докучаева — улица в Ишимбае.
Улица Докучаева — улица в посёлке Борисково Приволжского района Казани.
 Улица Докучаева — улица в Липецке.
 Улица Докучаева — улица в Новосибирске.
 Улица Докучаева — улица в Орске.
 Улица Докучаева — улица в Новотроицке.
 Улица Докучаева — улица в Пензе.
 В Саранске:
 Улица Докучаева.
 Улица Докучаева (Ялга).
 Улица Докучаева — улица в Севастополе.
 Улица Докучаева — улица в Смоленске.
 В Сочи:
 Улица Докучаева.
 Переулок Докучаева.
 Улица Докучаева — улица в Тамбове.
 Улица Докучаева — улица в Твери.
 Улица Докучаева — улица в Ульяновске
 Улица Докучаева — улица в Хабаровске.
 Улица Докучаева — улица в Чебоксарах.
 Улица Докучаева — улица в Ульяновскее.
Улица Докучаева —улица в Перми

Украина 
 Улица Докучаева — улица в Горловке.
 Улица Докучаева — улица в Днепре.
 Улица Докучаева — улица в Донецке.
 Улица Докучаева — улица в Запорожье.
 Улица Докучаева — улица в Краматорске.
 Улица Докучаева — улица в Мариуполе.
 Улица Докучаева — улица в Полтаве.
 Улица Докучаева — улица в Сумах.
 Улица Докучаева — улица в Харькове.

Белоруссия 
 Улица Докучаева — улица в Минске.